SSC Napoli gjorde sin debut i UEFA Champions League, där man åkte ut i åttondelsfinalen mot blivande mästarna Chelsea. Man vann dock sin första trofé sedan ligatiteln 1990, genom att triumfera i Coppa Italia efter finalvinst mot Juventus. I ligaspelet räckte Napoli till en femteplats.

Truppen

Målvakter
  Morgan De Sanctis
  Roberto Colombo
  Antonio Rosati

Backar
  Gianluca Grava
  Ignacio Fideleff
  Salvatore Aronica
  Hugo Campagnaro
  Juan Camilo Zúñiga
  Federico Fernández
  Paolo Cannavaro
  Miguel Britos

Mittfältare
  Andrea Dossena
  Christian Maggio
  Marek Hamšík
  Walter Gargano
  Blerim Džemaili
  Gökhan Inler

Anfallare
  Edinson Cavani
  Ezequiel Lavezzi
  Goran Pandev
  Eduardo Vargas
  Cristiano Lucarelli

Serie A

Matcher

Bästa målskyttar
  Edinson Cavani 23
  Ezequiel Lavezzi 9
  Marek Hamšík 9
  Goran Pandev 6

Champions League

Gruppspel

Åttondelsfinal

Externa länkar
 | SSC Napoli på Soccerway

Napoli
Napoli
2011/2012
Napoli